Диа́на Фри́мен-Ми́тфорд, ле́ди Мо́сли (; 17 июня 1910, Белгравия, Вестминстер, Лондон, Англия, Великобритания — 11 августа 2003, Париж, Франция) — британская аристократка, мемуаристка и литературный критик.

Одна из известных сестёр Митфорд, в 1929—1933 годах — жена , 2-го барона Мойна, в 1936—1980 годах — сэра Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов. Автор трёх автобиографических произведений, первое из которых, A Life of Contrasts, стало бестселлером.

Биография

Ранние годы 
Диана Митфорд родилась 17 июня 1910 года в Белгравии (Вестминстер, Лондон). Была четвёртым ребёнком в семье Давида Бертрама Огилви Фримена-Митфорда, 2-го барона Редсдейла, и его жены Сидни, урождённой Боулз. У неё было пятеро сестёр: Нэнси (1904—1973), Памела (1907—1994), Юнити Валкири (1914—1948), Джессика (1917—1996) и Дебора (1920—2014), а также брат Томас (1909—1945). Как и они, Диана получила домашнее образование.

В 18 лет Митфорд стала встречаться с , ирландским аристократом, который должен был стать бароном Мойна. Несмотря на первоначальные протесты Сидни Митфорд, 30 января 1929 года Гиннесс и Диана поженились. После свадьбы они жили в Лондоне и Дублине. Пара имела доход 20 000 фунтов в год, а также имущество в Хэмпшире. В 1930 году у них родился сын , впоследствии унаследовавший титул барона Мойна, в 1931 году второй сын , ставший в будущем писателем. Портреты Дианы писали такие художники, как Огастес Джон, Павел Челищев и Генри Лэмб.

В феврале 1932 года Диана встретила Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов, и стала его любовницей. Мосли в это время был женат на Синтии Кёрзон, дочери лорда Джорджа Кёрзона. Диана развелась с супругом в 1933 году. Тогда же Синтия  скончалась от перитонита. Мосли, тяжело переживавший смерть жены, три года отказывался сочетаться браком с Дианой.

Третий рейх 
В 1934 году Митфорд переехала в Германию вместе со своей сестрой Юнити. Сёстры преследовали идеи национал-социализма, и Юнити была влюблена в Адольфа Гитлера. В 1935 году Юнити представила Диану Гитлеру. Кроме того, Митфорд начала дружить с супругой Зигфрида Вагнера Винифред и Магдой Геббельс. 6 октября 1936 года Митфорд и Мосли тайно обвенчались в гостиной Йозефа Геббельса. На свадьбе присутствовал Гитлер, подаривший молодожёнам свою фотографию в серебряной раме. В браке родилось двое сыновей: Александр (р. 1938) и Макс (р. 1940). До рождения Александра брак оставался в секрете.

После прихода к власти в Великобритании в мае 1940 года Уинстона Черчилля руководство страны приняло решение положить конец политической активности Британского союза фашистов. 29 июня 1940 года, спустя 11 недель после рождения Макса, леди Мосли была арестована и доставлена в тюрьму Холлоуэй. Во время заключения содержалась в одном помещении с мужем (комнате для посылок в тюремном почтовом отделении), пара имела двух слуг. В той же тюрьме были заключены и другие британские деятели фашизма, в том числе Нора Элам. 6 ноября 1943 года Мосли и её муж были освобождены из-за слабого состояния здоровья Освальда, что вызвало сильные протесты общественности.

Дальнейшая судьба 

После окончания войны семья Мосли приобрели дома в Ирландии и Франции. В 1958 Митфорд переехала в Париж и устроилась на работу редактором в журнал . В 1977 году опубликовала автобиографию , и ещё две автобиографии в 1980-х. Освальд Мосли умер 3 декабря 1980 года. В 1990-х годах Диана работала литературным критиком в журналах Books & Bookmen и Evening Standard. В 1989 году Митфорд была приглашена на программу  канала BBC Radio 4. Её выступление вызвало резкую критику, так как она назвала Гитлера «очаровательным», а на вопрос «Как вы относитесь к тому, что в годы войны были убиты более шести миллионов евреев?» ответила: «О нет, я не думаю, что их было так много».

После войны у неё случались регулярные приступы мигрени. Из-за перенесённой в 1981 году операции на головном мозге она оглохла. В конце 1990-х у неё развился рак кожи, позже успешно вылеченный. Она умерла 11 августа 2003 года в Париже от инсульта. Похоронена на кладбище в Оксфордшире, рядом со своими сёстрами Юнити и Нэнси.

Список произведений

Автобиографии 
 A Life of Contrasts (ISBN 978-1903933206)
 The Duchess of Windsor  (ISBN 028398628X)
 Loved Ones (ISBN 0283991550)

Совместно с сёстрами 
 The Mitfords: Letters Between Six Sisters (ISBN 0061373648)
 The Pursuit of Laughter (ISBN 1906142106)

В популярной культуре 
 В мини-сериале «Мосли» роль Дианы Митфорд сыграла .
 В сериале «Острые козырьки» ее сыграла

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Персоналии:Антисемитизм в Великобритании
Фашисты Великобритании
Умершие от инсульта
Биографы
Авторы дневников
Мемуаристы Великобритании
Издатели Великобритании
Писательницы Великобритании
Редакторы Великобритании
Британский коллаборационизм
Похороненные в Оксфордшире